Хамар () — город и коммуна в Норвегии, административный центр фюльке (провинции) Хедмарк. Расположен в юго-восточной части страны недалеко от границы со Швецией. Численность населения составляет 27 593 человек (на 2006 год).

История 
Хамар был основан в 1152 году как центр епископства. Хамар — единственный средневековый город в Норвегии вне её прибрежной полосы. Вплоть до конца XVI столетия Хамар являлся одним из крупнейших городов страны. В 1537 году он был захвачен датчанами, упразднившими здесь католическое епископство. В 1567 на город напали шведы, разрушившие в Хамаре городской собор, после чего большинство жителей покинули город. В 1587 году королевским указом в Хамаре закрылся рынок, и Хамар вплоть до 1849 года потерял городской статус. Во второй половине XIX века Хамар, являясь центром Хедмарка, интенсивно развивался.

В 1896 году в городе Хамар был открыт Норвежский железнодорожный музей — национальный музей железнодорожного транспорта Норвегии.

В 1994 году в соседнем с Хамаром Лиллехаммере проводились зимние Олимпийские игры; состязания по некоторым видам спорта прошли также в Хамаре (по конькобежному спорту и фигурному катанию).

В 1994 году в Хамаре открылся университет.

В 1999 году в Хамаре совместно с Осло и Лиллехаммером проходил чемпионат мира по хоккею.

В 2002 году в Хамаре прошёл чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров.

Известные уроженцы 
 Брандт, Рут — норвежская и немецкая писательница, вторая супруга федерального канцлера Вилли Брандта.
 Бровольд, Туре  — норвежский стрелок, член национальной сборной. Серебряный призёр летних Олимпийских игр в Пекине [1], участник Олимпийских игр в Афинах. 
 Даниельсен, Эгиль — норвежский легкоатлет, олимпийский чемпион.
 Педерсен, Маркус — норвежский футболист, нападающий сборной Норвегии.
 Педерсен, Хильде  — норвежская лыжница, олимпийский чемпион.
 Сёрсдал, Сверре — норвежский боксёр, призёр Олимпийских игр.
 Торесен, Патрик — норвежский хоккеист, игрок сборной Норвегии.
 Флагстад, Кирстен — норвежская оперная певица-сопрано. Признана одной из величайших исполнительниц партий в музыкальных драмах Вагнера.
 Эвенсму, Сигурд — норвежский прозаик, драматург, сценарист, журналист, критик и публицист.
 Алиса Дальбю — мисс Норвегия 2014 года.

Города-побратимы 
  Грейфсвальд, Германия
  Виборг, Дания
  Кармиэль, Израиль
  Лунд, Швеция
  Фарго, США
  Порвоо, Финляндия
  Дальвик, Исландия
  Хан-Юнис, Государство Палестина

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Хамар
Города Норвегии